Броме́жик () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Бромежик — деревня в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Бромежик — село в Плоцком повяте Мазовецкого воеводства;